Winstone steht für:
 Business Winstone 99, Benchmark-Software von Ziff Davis 

Personen:
 Howard Winstone (1939–2000), britischer Boxer im Federgewicht
 Norma Winstone (* 1941), britische Jazz-Sängerin und Jazzpädagogin
 Ray Winstone (* 1957), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Winston